Christina „Stina“ Källberg (* 1. April 2000 in Borlänge, Provinz Dalarnas län) ist eine schwedische Tischtennisspielerin. Sie gewann bei Jugend-Europameisterschaften dreimal eine Bronzemedaille und nahm an den Olympischen Spielen 2020 teil. Dort unterlag sie in der ersten Runde Shao Jieni mit 3–4. Die Schwedin ist Rechtshänderin, Angriffsspielerin und verwendet die Shakehand-Schlägerhaltung.

2022 wurde sie schwedischen Meisterin in allen drei Disziplinen, im Einzel, im Doppel mit Erika Fronth und im Mixed mit ihren Bruder Anton Källberg.

Turnierergebnisse

Privat 
Christina Källberg entstammt einer Tischtennisfamilie. Ihr älterer Bruder Anton ist ebenfalls aktiv.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Schwede
Geboren 2000
Frau